Diabelski Most w Czernej
 Diabelski Most w Krakowie
 Diabelskie Mosty – skała w Dolinie Wiercicy